SMA steht für:
 Amerikanisch-Samoa als Landeskenner der Internationalen Fernmeldeunion
 Flughafen Santa Maria der gleichnamigen Azoreninsel (IATA-Code)
 Helen Foresman Spencer Museum of Art, ein Kunstmuseum in Lawrence, Kansas
 Schweinemastanlage, ein Begriff aus der Landwirtschaft in der DDR
 Sergeant Major of the Army, ein militärischer Dienstgrad
 Shanghai Maple (Shanghai Maple Automobile), eine Automarke von Geely
 , englisch für Formgedächtnislegierung
 Sicherheitsmitarbeiter, siehe Sicherheitsdienst
 , englisch für (einfacher) gleitender Mittelwert
 Social Media Analytics
 Societas Missionariorum Africae, das Ordenskürzel der Ordensgemeinschaft Gesellschaft der Afrikamissionen
 Sowjetische Militäradministration in Deutschland in der sowjetischen Besatzungszone zwischen 1945 und 1949
 Sozialmedizinischer Assistent
 Spätmittelalter
 Splittmastixasphalt
 Styrol-Maleinsäureanhydrid-Copolymer, ein Kunststoff für den Einsatz zum Beispiel in der Automobilindustrie
 Submillimeter Array, ein Verbund von Radioteleskopen 
 Sub-Miniature-A, ein koaxialer Steckverbinder für Hochfrequenzanwendungen

in der Medizin:
 Smooth Muscle Antibody, englisch für „Antikörper gegen glatte Muskelzellen“
 Spinale Muskelatrophie – Muskelerkrankung durch Untergang von motorischen Nervenzellen
 Superior Mesenteric Artery, englisch für A. mesenterica superior
 supplementary motor area ein funktionelles Gebiet der Hirnrinde, siehe Motorcortex#Supplementär-motorische Rinde (SMA)

in Datenverarbeitung und Elektrotechnik:
 SMA-Steckverbinder, ein koaxialer Steckverbinder für Hochfrequenzanwendungen
 F-SMA (SMA 905/906), ein Steckverbinder für Lichtwellenleiter auf Basis des SMA-Hochfrequenzsteckers, siehe LWL-Steckverbinder#F-SMA (SMA 905/906)
 , ein Software-Agent mit mobilen Eigenschaften
 Simplified Memory-Bounded Algorithm, ein Algorithmus zur speicheroptimierten Suche in Bäumen
 Ein anderer Name für das Halbleitergehäuse DO-214AC

Organisationen und Unternehmen:
 Schweizerische Meteorologische Anstalt, heute Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
 Singapore Medical Association, Verband zur Förderung medizinischer Wissenschaften in Singapur
 SMA Solar Technology, Produzent elektronischer Komponenten, vor allem Solarwechselrichter
 SMA und Partner, Beratungsunternehmen für das Verkehrswesen
 Société de Motorisations Aéronautiques, ein französisches Unternehmen
 Southern Medical Association, eine Ärztevereinigung
 sports medicine australia kümmert sich um gesunde und sichere Teilnahme der Australier in der körperlichen Tätigkeit und im Sport
 Steel Manufacturers Association, eine Vereinigung einiger amerikanischer Stahlhersteller
 Verband Schweizer Meteo Anbieter, der Verband privater Wetterdienstleister der Schweiz

sma steht für:
 Südsamische Sprache (ISO-639-3-Code), samische Sprache

Abkürzung